Брыль (бриль; ; ) — традиционная соломенная или войлочная широкополая шляпа у белорусов и украинцев. Форма могла быть как круглой, так и треугольной.

Слово заимствовано из  — «соломенная шляпа». В свою очередь, в польский попало из  — «зонт, навес».

Для лета брыли плели из соломы, камыша, лозы. Соломенные плетёные полоски (соломенную тесьму) сшивали суровыми нитками или конским волосом. Белорусы валяные делали из войлока тёмно-серого, коричневого или чёрного цветов. Такие шляпы носили в любое время года. Праздничные брыли выше полей украшались конским волосом, цветной тесьмой красного или синего цветов, а летом — живыми цветами.

Плетением брылей в основном занимались мужчины (пасечники или корзинщики), или пожилые члены семьи в зимнее время, когда не было работы в поле, да и для развлечения, сочетая приятное дело с полезным.

Так же в словаре Даля есть и другое значение слова брыль () — окружность, края́ опушки и шляпа с широкими полями. 
… На брыль обычно уходит дня два — больше пятнадцати часов, если бесперестанку работать…
Мы говорили с мастером о том, что ныне ремесло это почти забыто, а раньше жило во многих южных селах. Брыли плели из стеблей спелой, немного влажной ржи. Плели «в зубцы» и «гладко», с разными узорами…
Элемент традиционной мужской одежды в Смоленском крае, Белоруссии и на Украине.

См. также 

 Канотье — французская соломенная шляпа

Примечания

Литература 
 
Головные уборы восточных славян
Украинский национальный костюм
Белорусский национальный костюм
Плетёные головные уборы
Шляпы